Анортосис:

 «Анортосис» — кипрский волейбольный клуб.
 «Анортосис» — кипрский гандбольный клуб.
 «Анортосис» — кипрский футбольный клуб.